Der Begriff Atatürkstatue bezeichnet verschiedene Denkmale für den Gründer der türkischen Republik Kemal Atatürk:
 Atatürkstatue (Ankara)
 Atatürkstatue (Izmir)
 Atatürkstatue (Mersin)
 Atatürkstatue (Samsun)